Элизабет Блаунт (; ок. 1498/1500 — 1539/1541; более известная как ) — фрейлина при дворе короля Англии Генриха VIII Тюдора, его любовница и мать единственного официально признанного им незаконнорождённого сына.

Биография 
Элизабет была дочерью сэра Джона Блаунта из Кинлет Холла в Шропшире и Кэтрин Пешелл (или Першелл) из Найтли, графство Стаффордшир; в семье помимо неё было ещё десять детей. Её мать служила фрейлиной при Екатерине, принцессе Уэльской в тот недолгий период, пока та была замужем за принцем Артуром, а дед по материнской линии в 1485 году сражался на стороне Генриха Тюдора в битве при Босворте. Сэр Джон Блаунт состоял в родстве с бароном Маунтджоем, камергером королевы Екатерины Арагонской, и, по всей видимости, по его протекции Элизабет была включена в её свиту в 1513 году.

О юности Элизабет известно немного. На свет она появилась, вероятнее всего, в поместье Блаунтов в Кинлете, но точный год её рождения неизвестен. Она слыла красавицей и, по словам составителя хроник, «девицей, которая в пении, танце и во всех других родах проведения досуга превосходила всех остальных». Благодаря внешним данным, умению петь и танцевать, она вскоре привлекла внимание Генриха VIII, весьма ценившего подобные качества.

Первое упоминание о новом увлечении датируется октябрём 1514 года в письме к королю от его друга, Чарльза Брэндона, 1-го герцога Саффолка. На рождественском маскараде того же года она и ещё три леди изображали «дам из Савойи», попавших в беду и спасённых «рыцарями-португальцами», среди которых был и Генрих. После начался бал, и Бесси танцевала в паре с королём. Предположительно, именно в конце 1514 года увлечение переросло в любовную связь, продлившуюся по меньшей мере около четырёх лет. О самом романе сведений мало: Генрих стремился не акцентировать на нём излишнее внимание, и Элизабет никогда не позиционировалась при дворе как официальная королевская фаворитка.

В конце осени 1518 года, ещё до того, как беременность Элизабет стала заметна, кардинал Томас Уолси по приказу короля отправил её в Блэкмор, графство Эссекс, где она поселилась в доме при монастыре Св. Лаврентия. Там, 15 июня 1519 года, она родила сына Генри, получившего фамилию Фицрой. Генрих официально признал его своим ребёнком, и в 1525 году состоялась торжественная церемония, на которой мальчику был пожалован титул герцога Ричмонда и Сомерсета. Эти титулы обычно предназначались для королевских отпрысков. Сама же Бесси удостоилась неофициального звания «матери королевского сына». Среди современников бытовало мнение, что поскольку королева Екатерина не в состоянии родить наследника, то следующим королём Англии станет бастард.

С рождением ребёнка роман короля с Элизабет Блаунт закончился: нет никаких свидетельств, что они возобновили свои отношения. Как только она оправилась после родов, Генрих поручил Томасу Уолси подыскать для неё подходящую партию. Уолси подобрал ей жениха среди своих подопечных. Им оказался Гилберт Тэлбойс, сын Джорджа Тэлбойса, лорда Кайма. В 1517 году отец Гилберта был признан душевнобольным, и надзор за его семьёй и имуществом был передан кардиналу Уолси. Благодаря влиянию Уолси, Элизабет было обеспечено богатое приданое, а Гилберту было разрешено вступить во владение землями в Линкольншире и Сомерсете. Свадьба состоялась не позднее конца 1519 года, в следующем году у них уже родилась старшая дочь, которую назвали Элизабет. За ней последовали двое сыновей, Джордж и Роберт.

После свадьбы Элизабет почти не бывала при дворе. Генрих был щедр к ней, и в 1524 году по акту Парламента ей, как «матери королевского сына», было даровано право на пожизненное владение многими из поместий её свёкра. Кроме того, в 1534 году она получила ежегодный грант на три бочки гасконского вина, поставляемого в порт Бостона, и ещё раньше, в 1522 году, ей и её мужу было пожаловано поместье в Уорикшире. Впоследствии она также получала от короля новогодние подарки. Гилберт Тэлбойс непродолжительное время служил при дворе, затем, в 1525 году, был назначен смотрителем замка Таттершолл в Линкольншире, где он и обосновался вместе с женой и детьми в доме неподалёку. В ноябре 1529 года ему был пожалован титул барона Тэлбойса из Кайма.

В 1530 году Элизабет овдовела. В 1532 году к ней посватался лорд , однако она отклонила его предложение, предпочтя брак с королевским подопечным, Эдвардом Файнсом де Клинтоном, 9-м бароном Клинтоном, который был моложе её на четырнадцать лет. Они поженились не позднее февраля 1534 года. У них было три дочери.

Некоторое время спустя Элизабет вновь появилась при королевском дворе. Вместе с леди Маргарет Дуглас, герцогинями Ричмонд и Саффолк,  и леди Говард она была назначена в свиту четвёртой жены Генриха VIII, Анны Клевской, в качестве одной из главных фрейлин новой королевы. Незадолго до аннулирования брака Генриха и Анны она покинула службу из-за проблем со здоровьем. Элизабет вернулась в поместье своего супруга, где вскоре скончалась. Точная дата смерти Элизабет Блаунт неизвестна, но к 15 июня 1541 года она уже считалась умершей. Её похоронили в Кайме рядом с её первым мужем.

Браки и потомство 
Помимо первенца Генри Фицроя от внебрачной связи с королём, Элизабет родила ещё нескольких детей. От первого брака с Гилбертом Тэлбойсом у неё было двое сыновей и дочь:
 Элизабет Тэлбойс, 4-я баронесса Тэлбойс из Кайма (около 1520 — около 1563), была замужем дважды: за Томасом Уимбишем (ум. 1553) и Амброузом Дадли. После смерти своих братьев унаследовала собственность семьи и титул баронессы Тэлбойс из Кайма.
 Джордж Тэлбойс, 2-й барон Тэлбойс из Кайма (около 1523 — 6 сентября 1540), был женат на Маргарет Скипвит, потомства не оставил.
 Роберт Тэлбойс, 3-й барон Тэлбойс из Кайма (около 1528 — около 26 июня 1542), не был женат и не оставил потомства.

Во втором браке с Эдвардом Клинтоном она стала матерью трёх дочерей:
 Бриджет Клинтон (родилась около 1536), была замужем за Робертом Даймоком (приблизительно с 1556 года), в этом браке родилось десять детей;
 Кэтрин Клинтон (около 1538 — 14 августа 1621), была замужем за Уильямом Бургом, 2-м бароном Бургом;
 Маргарет Клинтон (родилась около 1539), была замужем за Чарльзом Уиллоуби, бароном Уиллоуби из Парэма.

Генеалогия

Образ в кинематографе 
В драматическом сериале «Тюдоры» телеканала Showtime Бесси Блаунт появляется как второстепенный персонаж в нескольких эпизодах. Её роль исполнила Рута Гедминтас.

В сериале «Испанская принцесса» канала Starz её роль исполняет Хлоя Харрис.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Женщины эпохи Тюдоров
Любовницы монархов Англии
Умершие в 1540-е годы
Элизабет
Тэлбойсы